W9 ou W09 peut faire référence à :
  ;
 Chute du haut d'agrès équipant un terrain de jeux (W09), d’après la classification internationale des maladies ;
 Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+, une formule 1 de l’écurie Mercedes Grand Prix ;
 W9, une chaine de télévision française ;
 W9, arme nucléaire américaine ;
 W9, une chaîne de télévision fictive au sein de la bande dessinée Largo Winch, dans les albums Golden Gate / Shadow ;
 W09, la neuvième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Sigle de 2 caractères
